El término cinta puede referirse a:

Productos

Para enlace entre elementos 
 Cinta adhesiva, rollo de cinta con adhesivo para unir temporalmente dos o más objetos. 
 Cinta (textil), banda fina de un material flexible usado para adornar, envolver y atar diferentes objetos.
 Cable cinta, cable plano y ancho usado en dispositivos electrónicos.

Almacenamiento de información 
 Cinta magnética, soporte de almacenamiento de información mediante un sistema magnético.
 Cinta magnética de audio, soporte de almacenamiento magnético para audio y sus diferentes formatos. 
 Cinta de bobina abierta
 Cinta de audio Digital (DAT)
 Cinta magnética de almacenamiento de datos, soporte para almacenamiento de datos informáticos.
 Videocinta, soporte de almacenamiento magnético para vídeo.

Otros productos 
 Cinta de correr, máquina de hacer ejercicio que permite a una persona correr o caminar sin desplazarse.
 Cinta infinita, en arquitectura este es un ejercicio que corrobora a hacer un elemento con una sola pieza jugando con pliegues para formar una composición de llenos y vacíos.

Flora y fauna 
 Cinta (Cepola macrophthalma), especie de pez del orden Perciformes. 
 Chlorophytum comosum, planta también llamada lazo de amor o mala madre.

Lugares y personajes 
 Santuario de Nuestra Señora de La Cinta, templo católico situado en Huelva en honor a la patrona de la ciudad.

Enlaces externos